Turritella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1799. Turritella ingår i familjen tornsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tornsnäckor
Turritella